Детская книга:

 Детская книга (тип издания) — тип книжного издания, книжка с картинками, книжка-игрушка, иллюстрированное издание детской литературы (см. ).

 «Детская книга» — первая книга Бориса Акунина из серии «Жанры» (2005).
 «Детская книга» — роман английской писательницы Антонии Сьюзен Байетт (2009). 

 «Детская книга» — полиграфическая фабрика в Москве.
 «Детская книга» — издательство в Саратове.